Людвик Семполинский (; 18 августа 1899 — 17 апреля 1981) — польский актёр театра, кино и кабаре, также театральный режиссёр и директор театров.

Биография 
Людвик Семполинский родился 18 августа 1899 года в Варшаве. Он учился в варшавской Высшей коммерческой школе и одновременно в драматической школе. Дебютировал в театре в 1918 г. Актёр театров в Варшаве, Кракове, Вильнюсе и Лодзи. Умер 17 апреля 1981 года в Варшаве. Похоронен на кладбище Старые Повонзки.

Избранная фильмография 

  — Его сиятельство шофёр / Jaśnie pan szofer — камердинер
  — Любовные маневры / Manewry miłosne — князь Лямпенштейн
  — Пан Твардовский / Pan Twardowski — ученик
  — Барбара Радзивилл / Barbara Radziwiłłówna — австрийский посол
  — Этажом выше / Piętro wyżej — Кулька-Кулькевич
  — Три повесы / Trójka hultajska — поэт Рифмек
  — Павел и Гавел / Paweł i Gaweł — жиголо
  — Мои родители разводятся / Moi rodzice rozwodzą się — Коберницкий
  — Сигналы / Sygnały — Де Виль, директор отеля
  — О чём не говорят / O czym się nie mówi... — Кониц
  — Над Неманом / Nad Niemnem
  — Спортсмен поневоле / Sportowiec mimo woli — барон Дропс
  — Солдат королевы Мадагаскара / Żołnierz królowej Madagaskaru — Владислав Монцкий, дядя Владека
  — Руковожу здесь я / Ja tu rządzę — Вацлав, композитор
  — Моё сокровище / Skarb — квартирант Сасс-Громоцкий, советник
  — Две бригады / Dwie brygady — директор театра
  — Варшавская премьера / Warszawska premiera — Климович
  — Ирена, домой! / Irena do domu! — Котовский
  — Нелюбимая / Niekochana — актёр «Чаплин», выступающий в краковском кабаре

Признание 

 1954 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши. 
 1959 — Командорский крест Ордена Возрождения Польши.
 1969 — Орден «Знамя Труда» 2-й степени.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Похороненные на кладбище Старые Повонзки